Сювя́оро () — топоним в России карельского происхождения.

 Сювяоро — посёлок в Элисенваарском сельском поселении Лахденпохского района Республики Карелия.
 Сювяоро — недействующая железнодорожная станция Октябрьской железной дороги. Код ЕСР: 023252.